Финал чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 1994 года состоялся 20 апреля 1994 года на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье и определил победителя чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 1994. Им во второй раз в истории стала сборная Италии, победившая сборную Португалии в дополнительное время со счётом 1:0.

Дорога к финалу

Детали матча

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Чемпионата Европы

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 1994
1994
Футбол в Европе в 1994 году
Международные соревнования по футболу во Франции
Март 1994 года
Апрель 1994 года
Спорт во Франции в 1994 году
Чемпионаты Европы в 1994 году
События 20 апреля
Международные спортивные соревнования в Монпелье
Спорт в Италии в 1994 году
Спорт в Португалии в 1994 году